Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „1”:

Wojska Polskiego:
 (1) Dywizja Wielkopolska (1776–1794)
 1 Dywizja Litewska (1776–1794)
 1 Dywizja (1808)
 1 Dywizja (1815–1830)
 1 Dywizja Piechoty (1831)
 1 Dywizja Strzelców Polskich (1918–1919) → 13 DP
 1 Dywizja Strzelców Polskich (1917–1918)
 1 Dywizja Litewsko-Białoruska (1919–1921)
 1 Dywizja Wojska Litwy Środkowej → 19 DP
 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich (1919) → 14 DP (1919–1939)
 1 Dywizja Piechoty Legionów (1919–1939)
 1 Dywizja Grenadierów (1939–1940)
 1 Dywizja Grenadierów (kadrowa) (III–IX 1943) → 2 DGPanc (k) → 4 DP 
 1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1943–1955) → 1 DZ
 1 Szkolna Dywizja Piechoty (1945) → 18 DP

Armii Stanów Zjednoczonych:
 1 Dywizja Piechoty "Wielka Czerwona Jedynka" (od 1917)

Armii Belgijskiej:
 1 Dywizja Strzelców Ardeńskich (do 1940)

Armii Francuskiej:
 1 Dywizja Wolnych Francuzów

Armii Kanadyjskiej:
 1 Dywizja Kanadyjska (1915–1919)
 1 Kanadyjska Dywizja Piechoty (1939–1945, 1954–1958, 1989–1999 i od 2010)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 1 Dywizja 
 1 Dywizja Landwehry (1914–1919)
 1 Dywizja Gwardii (1918–1919)

Wehrmachtu:
 1 Dywizja Piechoty

Armii Imperium Rosyjskiego i Białych:
 1 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego (1820–1914) → Samodzielna Brygada Piechoty (1914–1915) → 1 DP
 1 Samodzielna Dywizja Piechoty (1915–1916) → 1 DP
 1 Dywizja Piechoty (1916–1918)
 1 Dywizja Piechoty Gwardii (1813–1918) 
 1 Wschodniosyberyjska Dywizja Strzelców (1904–1910) → 1 Syberyjska DS
 1 Syberyjska Dywizja Strzelców (1910–1918)
 1 Samodzielna Dywizja Strzelecka (1919–1920)

Armii Czerwonej:
 Moskiewska Proletariacka Dywizja Strzelców (1926-1936)
 1 Moskiewska Proletariacka Dywizja Strzelców (1936–1938)
 1 Moskiewska Dywizja Strzelców (1938–1939) → 1 Zmot. DS, 115 DS i 126 DS
 1 Zmotoryzowana Dywizja Strzelców (1939–1941) → 1 DPanc (1941) → 1 Zmot. DS Gw.
 1 Zmotoryzowana Moskiewsko-Mińska Dywizja Strzelców Gwardii (od 1941)
 1 Leningradzka Dywizja Strzelców Gwardii (1941) → 80 DS
 1 Dywizja Strzelców (1942) → 58 Dywizji Strzelców Gwardii
 1 Brzeska Dywizja Strzelców (1943–1945)

Wojsk Wewnętrznych NKWD ZSRR:
 1 Dywizja Strzelecka NKWD (1941–1942)
 1 Zmotoryzowana Dywizja Strzelecka NKWD (od 1938)

cesarskiej i królewskiej Armii
 1 Dywizja Piechoty (do 1918)

Armii Rumuńskiej:
 1 Dywizja Strzelecka Tudor Vladimirescu